
Termin -{ }- ima više značenja.

 Agens otpuštanja norepinefrina, lek
 Nuklearna reakciona analiza, nuklearni metod za određivanje distribucije koncentracije pojedinih hemijskih elemenata u čvrstom filmu.